Torre de Hercules bezeichnet:
 Herkulesturm, ein römischer Leuchtturm in A Coruña, Galicien, Spanien
 Torre de Sant Josep, eine weitere Bezeichnung für ein römisches Grabmonument in Villajoyosa, Alicante, Spanien